Oracle Reports — инструмент разработки форматированных отчетов, опирающихся на данные, хранящиеся в Oracle (СУБД). Составными частями Oracle Reports являются Oracle Reports Developer (как компонент пакета Oracle Developer Suite) и Oracle Application Server Reports Services (компонент пакета Oracle Application Server).

Особенности и возможности 
Oracle Reports имеет визуальный интерфейс, благодаря которому значительно сокращается время разработки.

Oracle Reports предусматривает масштабируемую многоуровневую архитектуру клиент-серверного приложения.

Предусмотрена возможность запланировать отчеты для выполнения в периоды низкой загрузки серверов.

Исходящие форматы 
Отчеты могут быть предоставлены в форматах
 HTML
 RTF
 PDF
 XML
 Microsoft Excel
 RDF

Примечания

Литература 
 
 

Программное обеспечение Oracle